Hippodamia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Louis Alexandre Auguste Chevrolat 1837. Hippodamia ingår i familjen nyckelpigor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nyckelpigor
Hippodamia